Sommerkleid steht für:
 das Gefieder vieler Vogelarten während der Brutzeit und des Sommers, siehe Prachtkleid
 das Sommerfell vieler Säugetierarten, siehe Fellwechsel
 leichtes, dünnes Kleid

Ein Sommerkleid steht für:
 Ein Sommerkleid, französischer Kurzfilm von François Ozon aus dem Jahr 1996

Siehe auch